Garbin ist der Familienname folgender Personen:

 Edoardo Gabin (1865–1943), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Tathiana Garbin (geb. 1977), italienische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Gabin